Тахтамышево () — село в Томском районе Томской области. Входит в Заречное сельское поселение.

География 
Село расположено на левом берегу реки Томи, выше города Томска, на автодороге  (ответвление Юрга — Томск).

Население 

 Национальный состав
Большинство населения — сибирские татары.

Инфраструктура 
В 1885 году купец Максимов построил в селе кошмовальный завод, ныне это Томская фабрика валяной обуви.

В селе действуют школа и детский сад.

В 2007 году было начато строительство зоны отдыха, создано искусственное озеро размерами 250 на 40 метров, глубиной 5 метров.

В ноябре 2012 года открылась соборная мечеть.

 Улицы 
Улицы: Заречная, Зелёная, Лесная, Новая, Октябрьская, Сибирская, Советская, Трактовая, Фабричная.

Переулок: Тихий.

Обычаи и праздники 
Традиционно в селе широко отмечается Сабантуй.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Томского района
Населённые пункты на реке Томь